

Toponyme
Mano, commune française des Landes ;
Fleuve Mano, un fleuve d'Afrique de l'Ouest ;
 Manø, ou Mandø, île danoise dans la mer des Wadden.

Nom de famille
Erina Mano (1991), chanteuse japonaise
Guy Lévis Mano (1904-1980), éditeur français de poésie
Jean-Luc Mano (1956-), journaliste français
 Yuttana Mano (1997-), coureur cycliste thaïlandais

Prénom
Mano Solo (1963-2010), chanteur français
Mano Dayak (1949-1995), entrepreneur touareg du Niger et l'un des chefs de la rébellion des années 1990.

Histoire 
 La Mano Negra, présumée organisation anarchiste qui agit en Espagne à la fin du 
 Mano Nera, ancienne organisation criminelle italienne aux États-Unis

Art 
 Mano Negra, groupe de musique formé autour de Manu Chao
 Mano del Desierto, sculpture située au Chili

Football 
Mano, un footballeur mozambicain
 Mano, un footballeur portugais

Autres
 Mano, littéralement « main », une molette, saisie à deux mains, dont la dimension dépasse généralement la largeur du metate et qui est actionnée en un mouvement rectiligne alternatif pour moudre le maïs servant à l'élaboration des tortillas. Le mano s'appelle également metlapilli, littéralement « enfant de la meule » en nahuatl.
 Mano (ou Ma), un peuple du Liberia, de Guinée et de Guinée-Bissau
 Mano, langue mandée parlée en Guinée et au Liberia
 Mano, film réalisé par Anthony Nardolillo et Lee Thompson Young, sorti en 2007

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme